Ха́лупцок () — североамериканская фамилия украинского происхождения.

Известные носители:
 Халупцок, Дэн — американский кёрлингист.
 Халупцок, Марк (род. 1951) — американский кёрлингист.